Velox (lat. für „schnell“) bezeichnet:

 Vauxhall Velox, britisches Automobilmodell
 Velox Motor, ehemaliger britischen Automobilhersteller
 Pražská továrna automobilů Velox, ehemaliger österreich-ungarischen Automobilhersteller
 VELOX, Handelsunternehmen für Spezialchemie
 Velox (Satelliten), singapurische Nanosatelliten
 ein von Leo Hendrik Baekeland entwickeltes Fotopapier

Siehe auch:
 Vulpes velox
 Potamogale velox
 Turnix velox
 cursus velox